Regionalismo (arte)
 Regionalismo (literatura)
 Regionalismo (linguística)
 Regionalismo crítico
 Biorregionalismo
 Regionalismo (política)
 Criollismo
 Regionalismo (relações internacionais)